

Подвис () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Подвис () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.